Ich liebe dich steht für:

 Ich liebe dich (Lied), Rocksong von Clowns & Helden (1986)

Filmtitel:
 Ich liebe dich (1925), deutscher Stummfilm von Paul L. Stein
 Ich liebe Dich (1938), deutscher Spielfilm
 Ich liebe dich (1963), deutscher Fernsehfilm von Carl-Heinz Schroth
 Ich liebe dich – I Love You – Je t’aime (1979), US-amerikanischer Spielfilm
 Ich liebe dich (2012), türkischer Fernsehfilm von Emine Emel Balci

Siehe auch:
 Entschuldige, ich liebe Dich!
 P.S. Ich liebe Dich
 I love you
 Je t’aime